Frivaldszky János
 Frivaldszky János (1822–1895) zoológus, muzeológus, entomológus, királyi tanácsos, MTA rendes tagja
 Frivaldszky János (1969) jogász, politológus

hasonló nevűek
 Fridvalszky János (1730–1784) bölcsészdoktor, apátkanonok, természettudós